Christian Michelsen (1857–1925) norvég politikus, miniszterelnök (1905–1907), hajózási mágnás
 Christian Michelsen (1976) norvég labdarúgó, edző